Томас Фрэнсис Лоуренс (, 2 марта 1871 — 25 января 1953) — английский шахматист, мастер.

Был одним из сильнейших шахматистов-любителей Англии. В 1896 г. в командном турнире сыграл вничью с чемпионом мира Эм. Ласкером. Был многократным чемпионом Лондонского шахматного клуба. Участвовал в крупном международном турнире в Кембридж-Спрингсе. Много раз играл в матчах Англия — США по телеграфу (в 1902 и 1903 гг. на 1-й доске).

Спортивные результаты

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века